

Приуральське сільське поселення — адміністративна одиниця, Печорський район, Республіка Комі
 Приуральське сільське поселення — адміністративна одиниця, Троїцько-Печорський район, Республіка Комі